— японская сэйю и певица. Работает в агентстве 81 Produce. В 2016 году удостоилась награды Seiyu Awards в категории «Лучшая начинающая актриса».

Биография 
После окончания старшей школы в 2012 году Такахаси училась в актёрской школе 81 Actor’s Studio. Во время обучения она образовала сэйю-юнит под названием Anisoni∀. В 2015 году Такахаси присоединилась к Earphones, музыкальной группе, сформированной из трёх сэйю, работавших с ней над озвучиванием персонажей аниме-сериала Sore ga Seiyuu!.

Роли

Аниме-сериалы 
2013
 Tanken Driland — Хиба Нитокомати
 Yowamushi Pedal — девушка Хиро
2014
 Aikatsu! Idol Activity — Нагиса Цуцуми
 Cardfight!! Vanguard — Никола
 Captain Earth — Аяна Айдзава
 Kamigami no Asobi
 Shirobako — Утида, Сакума
 Yowamushi Pedal — диктор
2015
 Cardfight!! Vanguard — ученица старшей школы
 Comet Lucifer — Каон Ланчестер
 Gakkou Gurashi! — Мики Наоки
 Go! Princess PreCure — ученица
 Junketsu no Maria — Дороти
 Mahou Shoujo Ririkaru Nanoha ViVid — Линда, Юна Пуратцу
 Rampo Kitan: Game of Laplace — Кобаяси
 Sore ga Seiyuu! — Футаба Итиносэ, Корори-тян
 Yowamushi Pedal Yowamushi Pedal Grande Road — девушка Хиро
2016
 Ange Vierge — Код Омега 00 Юфирия
 Digimon Universe: Appli Monsters — Елена Кибаяси, Юки, Бипмон, Тютомон
 Gakusen Toshi Asterisk 2nd Season — Эллиот Форстер
 Keijo!!!!!!!! — Рин Рикудо
 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! — Мэгумин
 Magi: Sinbad no Bouken — родственница Хинахохо
 Maho Girls PreCure! — Мирай Асахина
 Nejimaki Seirei Senki: Tenkyou no Alderamin — Нанаку Дару
 «Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире» — Эмилия
 Saijaku Muhai no Bahamut — Нокт Лифлет
2017
 Akiba’s Trip: The Animation — Матомэ Маёнака, Урамэ Маёнака
 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2 — Мэгумин
 Renai Boukun — Аква Айно
2018
 Teasing Master Takagi-san — Такаги
2020
 Assault Lily Bouquet — Сиори Роккаку
 Kakushigoto — Химэ Гото
 Kanojo, Okarishimasu — Суми Сакурасава
2022
 The Genius Prince’s Guide to Raising a Nation Out of Debt — Ниним Ралей

Анимационные фильмы 
 Kokoro ga Sakebitagatterunda. (2015) — Ёко Уно
 Eiga Precure All Stars Minna de Utau♪ Kiseki no Mahou! (2016) — Мирай Асахина / Кюа Миракл
 Eiga Mahou Tsukai Precure! Kiseki no Henshin! Cure Mofurun! (2016) — Мирай Асахина / Кюа Миракл
 KonoSuba: God's Blessing on this Wonderful World! Legend of Crimson (2019) — Мэгумин
 Kakushigoto - Himegoto wa nan desu ka (2021) — Химэ Гото

OVA 
 Magi: Sinbad no Bouken (2014) — родственница Хинахохо
 Shigatsu wa Kimi no Uso (2015) — Сэцуко
 Shirobako: The Third Girls Aerial Squad Episode 1 (2015) — голос за кадром
 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! (2016) — Мэгумин

ONA 
 Monster Strike (2016) — Аканэ Нода

Видеоигры 
 Granblue Fantasy (2014) — Эрин
 Ar Nosurge (2014) — Татория
 Future Card Buddyfight (2015) — Юки Тэндо
 Fate/Grand Order (2016) — Мэш Кириелайт
 Girls' Frontline (2016) — ОЦ-44, Элиза
 The Caligula Effect (2016) — Мифуэ Синохара
 Azur Lane (2017) — USS Massachusetts, USS Montpelier
 Arknights (2019) — Nightmare, Perfumer
 Genshin Impact (2021) — Ху Тао

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте 81 Produce